Grose ist ein deutscher Familienname.

Varianten 
 Grohs
 Gros
 Grosmann
 Groß (Gross)

Namensträger 
 Andrew Grose (* vor 1999), britischer Schauspieler
 Bernd Grose (1933–2019), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 David F. Grose (1944–2004), US-amerikanischer klassischer Archäologe
 Francis Grose (Lexikograf) (um 1730–1791), britischer Antiquar und Lexikograf
 Francis Grose (1758–1814), britischer Soldat und Gouverneur von New South Wales
 Frank Grose (1909–1952), neuseeländischer Radrennfahrer
 Michael Ehregott Grose (1747–1795), deutscher und dänischer Organist und Komponist sowie Musikpädagoge
 Peter Grose (* 1934), US-amerikanischer Publizist
 Susan Grose (Susan Grose Heydler; * 1974), US-amerikanische Botanikerin

Siehe auch 
 W. Grose, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname